Санто-Стефано:

 Санто-Стефано — комплекс христианских религиозных сооружений в городе Болонья, Италия.
 Санто-Стефано — церковь в Венеции (Италия), расположенная в районе Сан-Марко.
 Санто-Стефано — остров в Тирренском море, входит в состав Понцианских островов.
 Санто-Стефано — остров в Средиземном море, входит в состав архипелага Ла-Маддалена.
 Санто-Стефано-Бельбо — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.